FIS Cup w skokach narciarskich 2019/2020 – 15. edycja FIS Cupu, która rozpoczęła się on 6 lipca 2019 w polskim Szczyrku, a zakończyła się 16 lutego 2020 w austriackim Villach. Rozegrano 22 konkursy.

Terminarz cyklu zatwierdzony został w maju 2019.

We wrześniu 2019 poinformowano o odwołaniu zaplanowanych na 7–8 grudnia 2019 zawodów w Park City oraz dołączeniu do kalendarza konkursów w Libercu 1–2 lutego 2020. Zawody w Libercu z powodu braku śniegu zostały początkowo przeniesione na 22–23 lutego, a następnie odwołane.

W cyklu zwyciężył reprezentujący Niemcy Tim Fuchs, który wyprzedził Austriaków: Stefana Rainera i Maximiliana Steinera.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich